Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1985./86. je osvojio Radnički iz Beograda.

Prva liga

Druga liga

Sjever

Treći rang lige

Hrvatska liga

Izvori 
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometašice 1986. godine, pristupljeno 31. siječnja 2015.

1985-86